Afroinsectiphilia (лат. africa — африка + insecta — насекомое + philia — друг, буквально: африканские друзья насекомых) — грандотряд плацентарных млекопитающих, включающий в себя миротряд Афронасекомоядных и отряд трубкозубых. Является сестринской группой по отношению к грандотряду полукопытных.

Классификация и филогения 
 Миротряд Afroinsectivora
 Отряд Прыгунчики
 Отряд Афросорициды
 Отряд Трубкозубые

Примечания 

Афротерии